

Географические названия 
 Эредия — провинция в Коста-Рике.
 Эредия — кантон в Коста-Рике.
 Эредия — город в Коста-Рике.

См. также 
 Эредиа